Kew Gardens est le nom communément utilisé pour désigner les Jardins botaniques royaux de Kew, à Londres ;
 Kew Gardens est le nom d'une station du métro de Londres ;
 Kew Gardens est le nom d'un parc, dans la ville de Toronto, au Canada ;
 Kew Gardens est le nom d'une partie du quartier du Queens à New York ;
 Kew Gardens Hills est le nom d'une partie du quartier du Queens à New York ;
 Kew Gardens est le titre d'une nouvelle de Virginia Woolf.